Sãopedrense – abitanti di São Pedro (Rio Grande do Norte)
Sãopedrense – abitanti di São Pedro (San Paolo)
Sãopedrense – abitanti di São Pedro da Serra
Sãopedrense – abitanti di São Pedro da União
Sãopedrense – abitanti di São Pedro do Paraná
Sãopedrense – abitanti di São Pedro do Piauí
Sãopedrense – abitanti di São Pedro do Sul (Brasile)
Sãopedrense – abitanti di São Pedro do Turvo
Sãopedrense – abitanti di São Pedro dos Crentes